Grégoire Le Mière (né en 1967), navigateur et skipper français ;
 Jules Le Mière (1911-1977), officier de la France Libre, compagnon de la Libération ;
  (né en 1952), magistrat australien, juge de la Cour suprême.